Римська культура утворилася завдяки запозиченню чужої і засвоєнню своєї культур. В основу римської культури закладено традиції грецького і етруського народів. Римляни постійно переймали досвід інших народів ( еллінів , греків, галлів, карфагенян , єгиптян), і вдосконалювали  ці знання.

Провідну роль у культурі Риму мала архітектура. Чіткі й сміливі інженерні рішення давали можливість задовільняти потреби чисельного населення і витончений смак аристократів.

Римляни будували монументальні споруди: амфітеатри, стадіони,терми,палаци, багатоквартирні будинки - інсули - у 3-6, а інколи й 8 поверхів. У будівництві широко використовувався бетон. З нього будували фортеці, мости, дороги, акведуки, портові моли.

Великим досягненням у культурі Риму було створення реалістичного скульптурного портрету. У ньому скульптури яскраво відображали психологічну характеристику людини. Особливо детально виконувалася голова людини. Образи виконувалися реалістично і достовірно.

Римляни були визначними винахідниками. Вони удосконалили сільськогосподарські зняряддя греків. Додали до плуга колеса, відвальну дошку , різець. Використовували серпи сучасної форми і молотильні ланцюги, винайшли жниварку.

Також Рим- це батьківщина шибки та водяних млинів з колесом.

У побуті римляни використовували не тільки глиняний посуд , а й бронзовий та склянний. Вони мали спеціальні пристосування  для опалювання приміщення й підігріву води.

Початок римській літературі поклав переклад греків на латинь " Одіссеї ". Першим видатним літератором став Тіт Макцій Плавт, створюючи комедії.

Наступний розквіт літератури  був пов'язайний з іменами Овідія,Сенеки, Горація, Вергілія,Петронія.

Знаменитий філософ  Сенек , зробив значний вклад у розвиток  трагедійного жанру.

Релігія римлян спочатку  базувалася на віруваннях в духів природи. Також римляни з особливою шаною ставилися до душ предків. У релігії Риму  був і культ фетишизму і тотемізму.

Поступово з дрібних божків почали виділятися окремі головні боги. В цей період виникають і міфи про богів.